

Griesheim-près-Molsheim – comune del dipartimento del Basso Reno
 Griesheim-sur-Souffel – comune del dipartimento del Basso Reno

Griesheim – città dell'Assia
 Griesheim – quartiere della città di Francoforte sul Meno (Assia)
 Griesheim – frazione della città di Stadtilm, in Turingia